

Дмитровка — присілок, Бежецький район, Тверська область
 Дмитровка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

ru:Дмитровка